Dmitri Sergejewitsch Matwejew ist der Name folgender Personen:

* Dmitri Pawlowitsch Matwejew (* 1944), sowjetischer Kanute 
 Dmitri Sergejewitsch Matwejew (* 1984), russischer Nordischer Kombinierer